Necessary Roughness ist:
 der Originaltitel der Sportkomödie Armadillo Bears – Ein total chaotischer Haufen
 der Originaltitel der Fernsehserie Dr. Dani Santino – Spiel des Lebens
 der Titel eines 1997 erschienenen Albums der US-amerikanischen Rapperin The Lady of Rage
 der Titel eines Romans der koreanisch-US-amerikanischen Schriftstellerin Marie Myung-Ok Lee